Hornhues ist der Familienname von

 Bettina Hornhues (* 1972), deutsche Politikerin (CDU), MdB
 Karl-Heinz Hornhues (* 1939), deutscher Politiker (CDU), MdB